Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence)
Les Mées (Sarthe)